La leggenda di Korra (The Legend of Korra) – serie televisiva animata
 The Legend of Korra – fumetto
 The Legend of Korra – videogioco del 2014
 The Legend of Korra: A New Era Begins – videogioco del 2014